Амирбеков — древнетюркская фамилия, встречается у кавказских и среднеазиатских мусульманских народов (лезгин, азербайджанцев, казахов, узбеков и т. д.), в языках которых очень много древнетюркских слов и выражений.

Известные носители:
 Амирбеков, Виктор Агамирзадин хва (1940—2009) — Известный  на Севере Азербайджана лезгинский педагог, учитель русского языка и литературы в г. Кусары (Азербайджан).
 Амирбеков, Олег Арнольдович (род. 1986) — азербайджанский актёр театра и кино, телеведущий, журналист.
 Амирбеков, Рафаэль Рамазан оглы (род. 1976) — азербайджанский футболист.